Иван Филаретович Шубин (1881—1937) — советский военный деятель.

Биография 
Родился в 1881 году в деревне Саранчаны Лынтупскай волости Вилейского уезда Виленской губернии (ныне деревня находится в Поставском районе Витебской области). Выходец из крестьян, был малограмотным.

Еще подростком Шубин поехал в Санкт-Петербург на заработки. Работал подсобным рабочим, а потом — мастером сталелитейных печей на Путиловском заводе. Арестовывался за участие в выступлениях рабочих. С 1902 по 1906 год проходил срочную воинскую службу в одной из кавалерийских частей Русской Императорской армии.

Участвовал в Первой мировой войне — унтер-офицер.

Во время февральской революции 1917 года находился на Украине. За большевицкую агитацию Шубин был арестован и приговорен к смертной казни, содержался в Киевской тюрьме, откуда смог сбежать. После Октябрьской революции вступил в 1917 году в РКП(б).

Участник Гражданской войны в России. В 1918 году на Полотчине он организовал конный красногвардейский партизанский отряд. С 1918 по 1919 год Иван Шубин умело командовал отрядом на территории Витебской области. Позже отряд переформировали в кавалерийский дивизион и включили в состав 17-й стрелковой дивизии.

Приказом от 13 июля 1920 года командир кавалерийского дивизиона 17-й стрелковой дивизии Западного фронта Иван Шубин награжден орденом «Красного Знамени» № 3795:
«За то, что 10 сентября 1919 года, во время боя за укрепленную позицию на реке Сож, узнав о ранении командиров 4 и 5 рот 151 полка, он по своей инициативе поспешил на выручку своим, бросился в атаку на окопы противника, в результате чего поляки, численностью около 2 рот, частью были переколоты, частью бежали, оставив трофеи, что дало возможность выполнить задачу».
Будучи командиром 57-го кавалерийского полка, участвовал в походе Красной армии под командованием Тухачевского на Варшаву.

В приказе РВСР № 353 от 31 декабря 1921 года указано, что вторым орденом «Красного Знамени» № 376 награжден:
«За выдающуюся стойкость и доблесть, проявленную в период бывших наступательных боев на Варшаву и в последующих затем арьергардных боях командир 57-го кавалерийского полка Шубин».

Третье награждение орденом «Красного Знамени» было тем же приказом РВСР № 353 от 31 декабря 1921 года, с той же формулировкой. Иван Филаретович получил орден под № 33 став, таким образом, одним из немногих награжденных тремя орденами «Красного Знамени».

В годы Гражданской войны Иван Шубин был четыре раза ранен, кроме орденов, за подвиги в годы Гражданской войны, он был награжден и знаком «Бойцу красной гвардии и красному партизану».

После Гражданской войны Иван Шубин командовал кавалерийской бригадой, работал инспектором Реввоенсовета Бухарской группы войск. Участвовал в борьбе с бандами басмачей.

В 1922 году Иван Шубин командовал 5-м кавалерийским полком, который дислоцировался в местечке Островны около Витебска. Здесь он познакомился и женился на Надежде Федуловне 1902 года рождения.

В 1923 году 5-й кавалерийский полк был расформирован, и Иван Шубин демобилизовался из армии. После демобилизации до 1929 года проживал в деревне Хлевенщина Куринского сельсовета Суражского района, где организовал «культурное показательное коммунистическое хозяйство», которое в период коллективизации в 1929 году передал в колхоз «Красный партизан». В 1929 году с женой Надеждой переехал в город Витебск.

В Витебске И. Ф. Шубин работал директором конезавода и ипподрома, проживал по адресу ул. Воровского 26. Как участник Гражданской войны и орденоносец получал персональную пенсию.

В сентябре 1937 года был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, в работе на польскую военную разведку, участие в контрреволюционных организациях и многом другом. Виновным себя не признал, но, тем не менее, его вину доказали, сказалось знакомство и служба у «врага народа» бывшего маршала Михаила Тухачевского. На основании постановления НКВД и Прокурора СССР от 22 ноября 1937 года к высшей мере наказания и был расстрелян.

Шубин Иван Филаретович был реабилитирован посмертно. В этом большая заслуга его жены Надежды Федуловны Шубиной. Она забрасывала КГБ письмами с просьбами пересмотреть дело мужа, и дело было пересмотрено. 29 января 1957 года управление КГБ при СМ БССР по Витебской области вынесло
«Постановление НКВД и Прокурора СССР от 22 ноября 1937 года в отношении ШУБИНА Ивана Филаретовича отменить и дело на него дальнейшим производством прекратить».
19 сентября 1957 года военный трибунал Одесского военного округа пересмотрел дело Шубина Ивана Филаретовича и закрыл его с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

В городах Витебске и Вилейке именем И. Ф. Шубина названы улицы.

Награды 
 три ордена Красного Знамени (13.07.1920, 31.12.1921, 31.12.1921)
 знак «Бойцу Красной Гвардии и Красному партизану»
 грамота юбилейной сессии ЦИК БССР «За активное участие в борьбе по выполнении задач Социалистического строительства БССР» (1935)

См. также 
 Список троекратных кавалеров ордена Красного Знамени до 1930 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 ШУБИН Иван Филаретович
 Каротко А. Ю. В городе Вилейка есть улица Шубина. А почему эта улица так называется?//Газета «Шлях Перамогі» от 12 августа 2016 года
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Члены КПСС
Персоналии:Кировский завод